Сендін () — португальська власна назва.

Топоніми

Сендін (Міранда-ду-Дору) — парафія.
 Сендін-да-Рібейра — парафія.
 Сендін-да-Серра — парафія.